een ander woord voor kursaal
 Kurhaus (Scheveningen), het bekendste Nederlandse kurhaus
 Kurhaus Huis ter Geul, de vroegere naam van Parkhotel Valkenburg
 Kurhaus (Zandvoort), een voormalig Nederlands kurhaus
 Kurhaus (Bergen op Zoom), een voormalig Nederlands kurhaus